Малаэ:

 Малаэ — деревня на Увеа;
 Малаэ — деревня на Футуне;